Гранмезо́н, или Грандмезо́н () — фамилия французского происхождения.

 Грандмезон, Николай Рафаилович (Гранд-Мезон; в эмиграции Николас де Грандмезон; 1892—1978) — украинский и канадский живописец, график, правозащитник (доктор права гонорис кауза), почётный вождь племени северных пиеганов.
 Гранмезон, Обен-Луи Миллен де (Aubin-Louis Millin de Grandmaison; 1759—1818) — французский естествоиспытатель и библиотекарь.
 Парсеваль-Гранмезон, Франсуа-Огюст (1759—1834) — французский поэт, член Французской академии.

Псевдоним:
 Мари де Гранмезон (Marie de Grandmaison; также Бабен де Гранмезон; урождённая Мари-Мадлен Бюретт; 1761—1794) — французская актриса, гильотированная в период революционного террора.